Piccadilly peut faire référence à :

Piccadilly, une route londonienne,
Piccadilly (1929), un film,
Piccadilly (1870), un roman de Laurence Oliphant,
Piccadilly Magic 1152 (Piccadilly Radio), une station radio de Manchester, Angleterre,

Lieux 

Piccadilly (Terre-Neuve-et-Labrador)

Piccadilly Circus

Théâtres 
Piccadilly Theatre, Londres,
, Liban.

Transport 
Londres
Piccadilly line,
Piccadilly Circus
Gare de Manchester Piccadilly